Le terme  est utilisé en japonais pour désigner un groupe de trois fameux calligraphes de l'époque de Heian :
  ;
  ;
 .

Un groupe plus tardif de calligraphes nommé à l'imitation du sanpitsu original est le , nommé d'après l'ère Kan'ei durant laquelle ils brillèrent :
 Honami Kōetsu 本阿弥光悦 (1558-1637) ;
 Konoe Nobutada 近衛信尹 (1565-1614) ;
 Shōkadō Shōjō 松花堂昭乗 (1584-1639).

Un autre groupe nommé de la même manière est constitué des calligraphes chinois zen qui exercèrent au Japon et connus sous le nom d' :
 Ingen Ryūki, 隱元隆琦 (1592-1673) ;
 Mu-an, 木庵性瑫 (1611-1684) ;
 Sokuhi Nyoitsu, 即非如一 (1616-1671).

Depuis ce temps, le mot « sanpitsu » est utilisé pour désigner d'autres groupes de calligraphes renommés réunis par groupe de trois : Bakumatsu no sanpitsu, Meiji no sanpitsu et Shōwa no sanpitsu.

Source de la traduction

Voir aussi

Articles connexes 
 Ōbaku no sanpitsu
 Sanseki

Écriture du japonais
Arts graphiques
Art et écriture
Sanpitsu
Sanpitsu